46-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2005 () проводился в городе Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор) c 19 по 27 февраля 2005 года. В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор чемпионат проводился в 3-й раз, в Сент-Джонсе — в 3-й раз (до этого там проводились чемпионаты  и  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2005, который состоялся в марте 2005 в городе Пейсли (Шотландия), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2006.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Дженнифер Джонс; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Онтарио (скип Джен Ханна). Третье место выиграла команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Келли Скотт).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Колин ДжонсКим КеллиМэри-Энн АрсеноНэнси ДелахантМэри Сью РэдфордКен БагнеллMayflower CC, Галифакс
| Кэти КингЛори АрмистедRaylene RocqueTracy BushБет ИскьюRandy OlsonSaville Centre CC, Эдмонтон
| Келли СкоттДжина ШредерСаша КартерРене СиммонсМишель АлленДжерри РичардKelowna CC, Келоуна
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Бренда НиколсAllison RossCatherine DerickMarie-Josée FortierJulie RainvilleAndre FerlandClub de Curling Victoria, Sainte-Foy| Дженнифер ДжонсКэти Овертон-КлэпемДжилл ОффисерКэти ГотьеТриша ИкLarry JonesSt. Vital CC, Виннипег| Кэй ЦинкMary MattatallCandice MittelstadtМоника МориартиMeaghan SmartRob KreppsMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Sandy ComeauStacey LegerAllison FarrellSandi ProsserStacy SampsonCharles SullivanBeaver CC, Монктон| Хизер СтронгLaura StrongBeth HamiltonSusan O'LearyMarcie BrownEugene TricketSt. John's CC, Сент-Джонс| Джен ХаннаПаскаль ЛетендрДон ЭскинСтефани ХаннаJoelle SabourinRobert HannaOttawa CC, Оттава|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Шелли БрэдлиРебекка Джин МакфиРобин МакфиStefanie RichardKim DolanTerry SmithCharlottetown CC, Шарлоттаун| Стефани ЛоутонМарлиз МиллерШерри СинглерЧелси МэтсонШерри АндерсонBob MillerCN CC, Саскатун| Monique GagnerКэрри КюиKelli SharpeHeather McCagg-NystromШона БарбурFred KoeYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: 

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейки 
В 1-м раунде тай-брейков в одном «полуфинале» встречались команды Онтарио и Альберты, в другом — команды Нью-Брансуика и Канады; победители встречались во 2-м раунде за выход в плей-офф с 4-го места.

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда провинции Онтарио.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2005 и чемпионате Канады 2006 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Джен Ханна (Онтарио).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Стефани Ричард () (Остров Принца Эдуарда).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждена Ширли Мораш () — президент Ассоциации кёрлинга Канады в 1995—1996 г.г. (), за вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 2005 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions
 2005 Scott Tournament of Hearts (официальный сайт чемпионата; в веб-архиве по состоянию на 3 апреля 2005)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2005
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2005
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2005

2005
Спорт в Канаде в 2005 году
Спортивные соревнования в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор)